Nej kan syfta på:
 Nej (sång) – en sång från musikalen Kristina från Duvemåla
 Nej (sång av Raymond & Maria) – en låt och en singel från popgruppen Raymond & Marias album Vi ska bara leva klart
 Nej, Indien – en by i södra Karnataka i Indien
 Nej (film) – en svensk kortfilm från 1969
 Nej till kärnkraft! – ett album från 1979 med blandade artister
 Nej se det snöar – en svensk barnvisa med text och musik av Felix Körling och publicerad 1913

Akronymer 
 NEJ – signatur för Nora-Ervalla Järnväg